type (biologie), een term in de biologie
type (zoölogie), een term in de zoölogie
datatype, het type van een variabele in een programmeertaal
een metalen letter in spiegelbeeld en in reliëf: de letter kan op papier worden afgedrukt door de type via een inktlint op het papier te slaan. Hierop berust de werking van een schrijfmachine en een regeldrukker.
in de theologie duidt type een "voorafschaduwing" aan, zie Typologie (theologie)